Bostrychoplites cornutus — вид жуков из семейства капюшонников. Длина 7—18 мм. Имеет большие отличительные рога, расположенные на груди.

Распространение 

Этот вид распространён в Африке и на Аравийском полуострове. Bostrychoplites cornutus находили в Руанде, Свазиленде, Саудовской Аравии, в Малави, на Маврикии, Мадагаскаре, в Конго, на Маскаренских и Коморских островах. Жуки оказывались в маниоке, деревянных изделиях, сладком картофеле и других запасах. В Европу (Швецию) его импортировали из Африки в деревянных изделиях.

Ссылки 
 Bostrychoplites cornutus Olivier, 1790.
 Atlas of Stored-Product Insects and Mites.

Капюшонники
Насекомые Евразии
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1790 году